Kohlbecker ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kohlbecker (1935–2020), deutscher Architekt, Ehrenbürger von Gaggenau, Sohn von Karl Kohlbecker
 Karl Kohlbecker (1906–1982), deutscher Architekt